Hespérides puede referirse a:

 las hespérides, en la mitología griega, unas ninfas que cuidaban un maravilloso jardín en el extremo occidental del mundo;
 Evespérides, el nombre de una antigua colonia griega en Libia, situada en el lugar de la actual Bengasi;
 Hesperides (Luisiana), una localidad estadounidense;
 los hespéridos o hesperíidos (Hesperiidae), una familia de mariposas;
 Hesperides sive de Malorum Aureorum Cultura et Usu Libri Quatuor, un libro con ilustraciones y descripciones botánicas escrito por Giovanni Battista Ferrari;
 el Real Hespérides Club de Fútbol, antiguo club de fútbol español de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna (Canarias);
 el Hespérides (A-33), un buque de investigación oceanográfica de la Armada española.